Pułki łączności Wojska Polskiego noszące numer 2:
 2 Pułk Łączności (1921-1930)
 2 Zapasowy Pułk Łączności (1944-1945)
 2 Podlaski Pułk Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej (1976-1989)

Zobacz też 
 2 Pułk Budownictwa Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku